Опперман — фамилия.

Известные носители:

 Опперман, Александр Карлович (1803—1855) — генерал-майор, участник Кавказской войны.
 Опперман, Дирк (1914—1985) — южноафриканский поэт и драматург.
 Опперман, Карл Иванович (1766—1831) — российский инженер-генерал, картограф и фортификатор, участник наполеоновских войн.
 Опперман, Леонтий Карлович  (1810—1870) — генерал-лейтенант, Радомский губернатор, сенатор; граф.
 Опперманн, Эвальд (1896—1965) — группенфюрер национал-социалистического авиакорпуса, шеф генерального комиссариата Николаев рейхскомиссариата Украина.